Wrecking Ball может означать:

 Wrecking Ball — студийный альбом американского музыканта Брюса Спрингстина.
 Wrecking Ball — студийный альбом американской исполнительницы Эммилу Харрис.
 «Wrecking Ball» — песня американской певицы Майли Сайрус.